Похоржелице могу бити:

 Похоржелице (Брно-околина), град у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Похоржелице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република